James Robert Ainslie (1889 -  ) foi um botânico  inglês.

Ligações externas
  

Botânicos da Inglaterra